Юнак — многозначный термин.
 Юнак — югославский синоним слову «мо́лодец» и по смыслу, и по употреблению.
 Юнак — в переводе с украинского юноша

Персоналии 
 Юнак, Григорий Михайлович (1912—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 Юнак, Иван Харитонович (1918—1995) — первый секретарь Тульского обкома КПСС (1961—1985).
 Юнак, Михаил Михайлович (1946—2018) — советский самбист.
 Юнак, Любовь Николаевна (псевдоним Лавика; род. 1991) — украинская певица.

Другое 
 Юнак — коммуна во Франции.
 Юнак — село в Болгарии.
 Юнак — район в провинции Конья (Турция).
 «Юнак» — югославская подводная лодка.
 «Юнак» — футбольный клуб, существовавший до 1939 года в Дрогобыче.
 «Юнак» — футбольный клуб из города Синь.
 «Юнак» — канадский журнал на украинском языке.
 «Юнак» — бывший стадион в Софии (Болгария).

См. также 
 Юнаки

Примечания